Stati Uniti d'America
 Medicine Lake – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Medicine Lake – città della Contea di Sheridan, Montana